Lingua manda – lingua parlata in Australia (codice ISO 639-3 zma)
 Lingua manda – lingua parlata in India (codice ISO 639-3 mha)
 Lingua manda – lingua parlata in Tanzania (codice ISO 639-3 mgs)
 Dialetto manda – forma dialettale della lingua venda